Noria puede referirse a:
Noria, ingenio hidráulico que sirve para extraer agua de un río o un pozo.
Noria, atracción de ferias y parques de atracciones cuya forma recuerda a la de la noria, de ahí su nombre.
Noria, cantante japonesa e integrante del grupo musical BeForU.